Kanekonia är ett släkte av fiskar. Kanekonia ingår i familjen Aploactinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kindpansrade fiskar
Kanekonia